Mistrzostwa Świata w Narciarstwie Dowolnym 2013 – czternaste mistrzostwa świata w narciarstwie dowolnym. Odbywały się w dniach 5–10 marca 2013 r. w norweskim ośrodku narciarskim Voss, przy czym zawody w Half-pipie były rozgrywane w dzielnicy Oslo-Tryvann.

Wyniki

Mężczyźni

Kobiety

Tabela medalowa

Linki zewnętrzne 
 Program i wyniki na stronie FIS 

Mistrzostwa Świata w Narciarstwie Dowolnym 2013